Maréchal Joffre peut désigner :
 Joseph Joffre, un militaire français fait maréchal de France ;
 le Maréchal Joffre, un cépage.
 le MS Maréchal Joffre (1931 - 1960), un paquebot des Messageries maritimes

Voir aussi